Ndong ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Therese Ndong-Jatta (* 1956), gambische Pädagogin, Politikerin und Funktionärin bei der UNESCO
 Boniface N’dong (* 1977) senegalesisch-deutscher Basketballspieler
 Didier Ndong (* 1994), gabunischer Fußballspieler
 Emmanuel Ndong Mba (* 1992), gabunischer Fußballspieler
 François Ndong (1906–1989), gabunischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Oyem
 Henri Ndong (* 1992), gabunischer Fußballspieler
 Jean-Daniel Ndong Nzé (* 1970), gabunischer Fußballspieler
 Jean Eyeghe Ndong (* 1946), gabunischer Premierminister
 Jean-Maxime Ndong (* 1992), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Laurys Ndong Meye (* 1992), gabunischer Fußballspieler
 Martin Ndong (* 1988), gabunischer Fußballspieler
 Parfait Ndong Nguéma (* 1971), gabunischer Fußballspieler
 Patrick N'Guema N'Dong (1957–2021), französisch-gabunischer Journalist
 Raymond Ndong Sima (* 1955), gabunischer Politiker, Premierminister
 Rémi Ndong (* 1983), gabunischer Fußballspieler
 Sang Ndong (* 1957), gambischer Fußballspieler und -trainer
 Stéphane Ndong (* 1984), gabunischer Fußballspieler
 Ulysse Ndong (* 1992), gabunischer Fußballspieler
 Yahya Ndong (* 1997), gambischer Fußballspieler